Daskalow oder Daskaloff sind die Nachnamen folgender Personen:

 Christo Daskalow (1903–1983), bulgarischer Biologe
 Georgi Daskalow (* 1981), bulgarischer Fußballspieler 
 Raiko Daskalow (1886–1923), bulgarischer Politiker und Diplomat
 Stefan Daskalow (1880–1955), bulgarischer Kriegsminister in der Zeit des Zweiten Weltkriegs
 Stojan Daskalow (1909–1985), bulgarischer Schriftsteller